Las siglas PCC pueden hacer referencia a:

 Clorocromato de piridinio, reactivo utilizado en química orgánica para oxidar alcoholes;
 Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, ubicado en Colombia;
 Política Comercial Común de la Unión Europea;
 Portable C Compiler, Compilador de C con licencia BSD;
 Portland Community College, institución educativa estadounidense;
 Primeiro Comando da Capital, organización criminal de presos brasileros;
 Problema del cartero chino, problema matemático de la teoría de grafos.

Política 
 Partido Conservador de Canadá (PCC);
Partido Conservador Cristiano (2020-2022);
Partido Comunista de Cataluña (1932-1936);
 Partido Comunista Colombiano;
 Partido Comunista de Cuba;
 Partido Conservador Colombiano;
 Partit Comunista Català (1928-1931);
 Partit dels i les Comunistes de Catalunya (1982-2014).